Garson steht für:

 Garson (Ontario), Township in Ontario, Kanada

Garson ist der Familienname folgender Personen:
 Greer Garson (1904–1996), britische Schauspielerin
 Mike Garson (* 1945), US-amerikanischer Pianist und Komponist
 Stuart Garson (1898–1977), kanadischer Politiker
 Willie Garson (1964–2021), US-amerikanischer Schauspieler

fiktive Person:
 Thor Garson, Titelfigur im Romanzyklus von Wolfgang Hohlbein

Siehe auch:
 Garçon
 Garzón